Даја има више значења:

 Даја
 Даја (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Даја (Аполд), насеље у округу Муреш у Румунији
 Даја (Бахња), насеље у округу Муреш у Румунији
 Даја (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Даја (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Даја (Ђурђу), општина у округу Ђурђу у Румунији